Аблязово — название населённых пунктов в России:

 Аблязово — село в Саракташском районе Оренбургской области.
 Аблязово — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.
 Аблязово — деревня в Козловском районе Чувашии.
 Аблязово — до 1952 года название села Радищево в Кузнецком районе Пензенской области.